Соревнования по прыжкам на батуте у мужчин на летних Олимпийских играх 2020 года прошли 31 июля в центре гимнастики Ариакэ. В соревнованиях приняли участие 16 спортсменов из 12 стран.

Олимпийский чемпион 2016 года в данной дисциплине белорус Владислав Гончаров был близок к завоеванию медали, но занял 4-е место, уступив в борьбе за бронзу всего 0,11 балла. Также в квалификации соревнований участвовали два китайских призёра Игр 2016 года Дун Дун и Гао Лэй. В финал из них смог пробиться только Дун Дун, ставший по итогам олимпийского турнира серебряным призёром. Для Дун Дуна медаль в Токио стала уже четвёртой в карьере. По этому показателю он стал единоличным лидером, обойдя трёхкратную медалистку Олимпийских игр канадку Карен Кокбёрн.

Обладателем золотой медали стал другой белорусский гимнаст Иван Литвинович, показавший в финале самую высокую сложность программы. Бронзовую награду завоевал новозеландский прыгун Дилан Шмидт, принеся стране первую в истории олимпийскую медаль в прыжках на батуте.

Призёры

Расписание 
Время местное (UTC+9)

Результаты

Квалификация 
По результатам квалификации в финал проходят 8 спортсменов, показавших наилучший результат. Ещё два спортсмена попадают в резерв, на случай если кто-то из финалистов не сможет продолжить соревнования.

Финал

Ссылки 
 Результаты (финал) на сайте Международного олимпийского комитета
 Результаты (квалификация) на сайте Международного олимпийского комитета
 Результаты на сайте Olympedia.org